Терещенки — козацько-міщанський рід

Села:
 Терещенки — Полтавська область, Котелевський район
 Терещенки — Сумська область, Білопільський район

Див. також 
 Терещенко